

Fiscalité 

 Le taillon est un nouvel impôt institué en 1549 par le roi de France Henri II en vue de subvenir aux besoins financiers croissants liés au maintien des armées.

Patronyme 

 Louis-Olivier Taillon, ancien premier ministre du Québec
 Gouvernement Louis-Olivier Taillon
 Esther Taillon, personnalité québécoise
 Gilles Taillon, ancien chef de l'Action démocratique du Québec et ancien président du Conseil du patronat du Québec
 Jacinthe Taillon (1977), nageuse synchronisée canadienne
 Jocelyne Taillon (1941-2004), chanteuse lyrique française

Toponyme

Taillon, circonscription électorale provinciale du Québec
 Parc national de la Pointe-Taillon, parc national du Québec
 Rivière Taillon, un affluent du lac Saint-Jean, coulant dans Saint-Henri-de-Taillon, MRC de Lac-Saint-Jean-Est, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans la Province de Québec, au Canada.

Pic du Taillon, sommet situé sur la frontière franco-espagnole
 Saint-Ciers-du-Taillon, commune de la Charente-Maritime, en France
 Le Taillon, cours d'eau côtier de la Charente-Maritime

Homonymie de patronyme